Goidanichiella scopula är en svampart som först beskrevs av Goid., och fick sitt nu gällande namn av G.L. Barron 1968. Goidanichiella scopula ingår i släktet Goidanichiella och familjen Hyaloscyphaceae.   Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Disksvampar
scopula